Falck (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle
Falck (geslacht), een Nederlands geslacht waarvan leden sinds 1816 tot de Nederlandse adel behoren. 
Anton Reinhard Falck, een Nederlands staatsman ten tijde van koning Willem I
Falckstraat, een straat in Amsterdam vernoemd naar Anton Reinhard Falck 
Hans Falck, een Duits bronsgieter en geschuts- en klokkengieter
Serge Falck, een Belgisch /Oostenrijk s acteur en scenarioschrijver
Edzard Falck, een hoofdredacteur-commies bij de Nederlandse gemeente Den Haag